Хатиби () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хатиби, Абделькебир (1938—2009) — марокканский философ и социолог, поэт, прозаик, драматург, литературный критик, эссеист.
 Хатиби, Расул (род. 1978) — иранский футболист, выступавший на позиции нападающего за национальную сборную Ирана и целый ряд клубов.

См. также 
 Аль-Хатиб
 Хатиб (значения)